Зулькадар (также Дулкадир, Зуль-кадар, Зуль-кадир) — многозначный термин.

 Зулькадары — одно из тюркских племён, входивших в состав племенной конфедерации кызылбашей.
 Зулькадар (Дулкадирогуллары) — анатолийский бейлик, существовавший в 1337—1522 годах.
 Зулькадары — династия эмиров, правившая в бейлике Зулькадар с 1337 по 1522 год.
 Зулькадар — эялет (провинция) Османской империи, существовавший в 1522—1864 годах.